Яманово — название населённых пунктов в России:

 Яманово — деревня в Лежневском районе Ивановской области.
 Яманово — деревня в Савинском районе Ивановской области.
 Яманово — деревня в Канашском районе Чувашии.